Palazzo Cybo Malaspina (o Palazzo Ducale) – edificio di Carrara
Palazzo Malaspina – edificio di Ascoli Piceno
Palazzo Malaspina – edificio di Bobbio, in provincia di Piacenza
Palazzo Malaspina – edificio di Godiasco Salice Terme, in provincia di Pavia
Palazzo Malaspina – edificio di Pavia
Palazzo Malaspina – edificio di Pontremoli, in provincia di Massa
Palazzo Malaspina – edificio di Reggio Emilia
Palazzo Malaspina – edificio di San Donato in Poggio, frazione di Tavarnelle Val di Pesa in provincia di Firenze
Palazzo Malaspina – edificio di Tortona, in provincia di Alessandria
Palazzo Boldieri-Malaspina – edificio di Verona

Pagine correlate 
 Castello Malaspina
 Malaspina (disambigua)
 Rocca Malaspina